Angueira steht für:
 Angueira (Vimioso), eine portugiesische Gemeinde im Município Vimioso

Angueira ist der Familienname folgender Personen:
 Miguel Angueira, französischer Tänzer